Дании́л Ильи́н:
 Ильин, Даниил Александрович (род. 1995) — российский хоккеист, играл за олимп. команду.
 Ильин, Даниил Григорьевич (род. 2003) — российский шашист.